Plocamaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Oestlund 1922. Plocamaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Plocamaphis